Пайн-Айленд (город, Миннесота) — город в округах Гудхью и Олмстед, штат Миннесота, США.
 Пайн-Айленд (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Гудхью, Миннесота, США.
 Пайн-Айленд (Флорида) — статистически обособленная местность в округе Эрнандо, штат Флорида, США.